Cadence steht für:

 Cadence Design Systems, amerikanischer Software-Anbieter
 Cadence Jazz Records, amerikanisches Plattenlabel
 Cadence Magazine, amerikanische Fachzeitschrift für improvisierte Musik
 den englischen Originaltitel des Spielfilms Ein fremder Klang von Martin Sheen von 1990

Die Abkürzung CADENCE steht für:

 Cultural ADult Education and Nyckelharpa Cooperation in Europe, ein musikpädagogisches Kooperationsprojekt, siehe Nyckelharpa

Siehe auch:
 Kadenz
 Cadenza

Abkürzung